Саратовская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Саратов:

 Саратовская ТЭЦ-1
 Саратовская ТЭЦ-2
 Саратовская ТЭЦ-5

См. также 

 Саратовская ГРЭС